Oligographa är ett släkte av fjärilar. Oligographa ingår i familjen svärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svärmare
Oligographa